Milan Chalupa, češki hokejist, * 4. julij 1953, Oudoleň, Vysočina, Češka.

Chalupa je bil dolgoletni igralec kluba Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, za katerega je odigral 440 prvenstvenih tekem in dosegel 153 točk, ob koncu kariere pa je bil igral tudi za klube Detroit Red Wings v ligi NHL, Adirondack Red Wings v ligi AHL in EHC Freiburg v nemški ligi.
 
Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih medalj, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih, štirih srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je na 203-ih tekmah dosegel 23 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 84/85
|
| 14
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 84/85
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 89/90
|
| 31
| 0
| 14
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 90/91
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 93/94
|
| 12
| 0
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti EHC Freiburg
Trenerji HC Znojemští Orli
Trenerji Dukla Jihlava
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih